Spoiler má více významů:

V technice
Spoiler (automobil)
Spoiler (letectví)

V kultuře
Spoiler (kultura)